va banque – w grach hazardowych postawienie zakładu o maksymalnej możliwej dla kogoś wartości
 Va banque – polski teleturniej (lokalna wersja  franczyzowa )
 „Va banque” – singel Barbary Parzeczewskiej
 vabank – strona ujednoznaczniająca